Jussi Rynnas (né le  à Pori, dans la province de Finlande occidentale et la région du Satakunta en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club

Statistiques en club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2009-2010 || Ässät Pori || SM-Liiga || 31 || 14 || 13 || 1 ||  || 71 || 2,48 || 92,7 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2010-2011 || Marlies de Toronto || LAH || 30 || 10 || 15 || 3 ||  || 75 || 2,71 || 91,1 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2011-2012 || Royals de Reading || ECHL || 14 || 8 || 5 || 1 || 767 || 41 || 3,21 || 91,4 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2011-2012 || Marlies de Toronto || LAH || 22 || 11 || 9 || 1 ||  || 54 || 2,55 || 91,0 || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 2 || 0 || 1 || 0 || 99 || 7 || 4,24 || 82,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Marlies de Toronto || LAH || 21 || 10 || 9 || 1 ||  || 54 || 2,63 || 90,8 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0,00 || 100 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 40 || 28 || 5 || 7 ||  || 60 || 1,51 || 93,9 || 9 || 0 || 3 || 0 || 3 || 163 || 7 || 2,57 || 88,1 || 0 || 
|-
| 2014-2015 || Stars de Dallas || LNH || 2 || 0 || 1 || 0 || 92 || 7 || 4,57 || 84,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Stars du Texas || LAH || 39 || 22 || 6 || 8 || 2202 || 93 || 2,53 || 92,0 || 4 || 0 || 2 || 0 || 2 || 119 || 6 || 3,02 || 92,2 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Ak Bars Kazan || KHL || 19 || 7 || 6 || 5 ||  || 38 || 2,19 || 92,1 || 3 || 2 ||  - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 48 || 21 || 16 || 10 ||  || 92 || 1,97 || 92,5 || 5 || 4 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 2017-2018 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 28 || 13 || 5 || 8 ||  || 58 || 2,23 || 91 || 3 || 0 || 18 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 2018-2019 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 21 || 16 || 3 || 2 ||  || 34 || 1,62 || 93 || 4 || 2 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 2019-2020 ||  Krefeld Pinguine || DEL || 26 || 10 || 14 || 0 ||  || 70 || 2,81 || 92,1 || 1 || 0 ||  - || - || - || - || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en mai 1987
Naissance à Pori
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Stars du Texas
Joueur du Sport Vaasa
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Södertälje SK